Ми́ро А́алтонен () — финский хоккеист, нападающий швейцарского клуба «Клотен». Олимпийский чемпион 2022 года.

Карьера 
В 2013 году был выбран клубом НХЛ «Анахайм Дакс» в шестом раунде под общим номером 177. В 2011 был выбран подмосковным «Атлантом» на драфте юниоров КХЛ во втором раунде под общим номером 45. Немало играл в юниорских и молодёжной сборной Финляндии, однако в национальную команду пока не приглашался. Вместе с «Кярпятом» Аалтонен стал обладателем бронзовой медали чемпионата Финляндии-2016. Провёл 58 матчей в гладком сезоне — 35 баллов (15+20), и 8 игр в плей-офф (0+3). В марте 2017 года подписал контракт с клубом из НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». В июле 2018 года вернулся в КХЛ.

13 сентября 2020 года, выступая за СКА, сделал хет-трик в ворота «Нефтехимика» (5:2), также в этом матче сделал одну результативную передачу. Этот хет-трик стал первым в истории для всех легионеров СКА в чемпионатах КХЛ.

Выступал на Кубке Первого Канала в национальной команде Финляндия, который проходил в Москве в 2016 году, и стал лучшим бомбардиром турнира.

Вернулся в «Витязь» в 2021 году. В июне 2022 года подписал контракт со швейцарским «Клотеном».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Финляндии
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»